Зінке́вич — українське прізвище утворене від імені Зінко, Зенон.

 Зінкевич Андрій Іванович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зінкевич Василь Іванович (нар. 1945) — український естрадний співак, народний артист України, лауреат Шевченківської премії.
 Зінкевич Ігор Ілліч (нар. 1958) — радянський ватерполіст, український тренер із водного поло
 Зінкевич Олег Анатолійович (нар. 1979) — 3-й Єпископ Дніпропетровський і Криворізький УПЦ Київського патріархату.
 Зінкевич Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зінкевич Олексій Валерійович (нар. 1997) — український футболіст, півзахисник.
 Зінкевич Олена Олексіївна (нар. 1940) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства.
 Зінкевич Осип Степанович (нар. 1925) — український літературознавець, видавець.
 Зінкевич Тимофій Семенович (нар. 1966) — митрополит Луцький і Волинський УПЦ Київського патріархату.
 Зінкевич Яна Вадимівна (нар. 1995) — український медик-доброволець, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Зенкевич
 Зенкович

Примітки 

Українські прізвища